Gavia brodkorbi — вид вымерших птиц из семейства гагаровых. Описан в 1978 году по левой локтевой кости, найденной в отложениях Лагуны Нигел (штат Калифорния). В ноябре 2020 года эти отложения датируются тортонским — мессинским ярусами ( назад).

Вид назван в честь Пирса Бродкорба, американского орнитолога и палеонтолога, в знак признательности за его труды, в частности — обзор по ископаемым гагарам.

Примечания 

†
Вымершие птицы
Птицы миоцена
Ископаемая фауна Северной Америки
Фоссилии, описанные в 1978 году
Бродкорб, Пирс
Фоссилии из миоценовых отложений США